Novak Đoković era il detentore del titolo da due anni, ma è stato sconfitto in finale da Andy Murray con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (finale)
  Andy Murray (campione)
  Roger Federer (terzo turno)
  Stan Wawrinka (terzo turno)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (ritirato)
  Tomáš Berdych (terzo turno)

 David Ferrer (terzo turno)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 David Goffin (quarti di finale)
 Dominic Thiem (quarti di finale)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Kevin Anderson (secondo turno)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (primo turno)
  Íñigo Cervantes Huegún (primo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)

 Michail Kukuškin (secondo turno)
 Stéphane Robert (secondo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)

Lucky loser 
  Lucas Pouille (semifinale)

Wildcard 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

 Paolo Lorenzi (primo turno)
<li> Lorenzo Sonego (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2016
ATP World Tour 2016